Die Abkürzung FKT steht für:
 Fastest Known Time
 Forschungsrat Kältetechnik 
 Fachvereinigung Krankenhaustechnik e.V. 
 die Zeitschrift Fernseh- und Kinotechnik
 Funktionstest elektronischer Systeme im Gegensatz zum In-Circuit-Test
 Fachausschuss Kraftfahrzeugtechnik
 Funktion
Siehe auch:
 FKTh

FKT